John Agard (1949-), romancier, poète et dramaturge anglais ;
 Jules Agard (1871-1943), peintre et sculpteur français ;
 Laura Agard (1989-), joueuse de football française ;
 Louis Côme Agard de Rouméjoux (1809-1898), général français ;
 Kieran Agard (1989-), joueur de football anglais ;
 Terrence Agard (1990-), athlète néerlandais, spécialiste du sprint.